Ива́н Лю́двигович Ма́ца (; 4 августа 1893,  близ Вранова (ныне Словакия) — 14 ноября 1974, Москва) — советский художественный критик, историк искусства и архитектуры венгерского происхождения. Учредитель и председатель ВОПРА,  (1936),  (1950).

Биография 
Представитель венгерского авангарда, в 1910-х годах Иван Маца сотрудничал в венгерских журналах «Tett» («Действие») и «Ма» («Сегодня»); был помощником режиссёра Национального театра в Будапеште. В 1923 году эмигрировал в СССР, где в 1920-х и 1930-х годах Маца являлся одним из крупнейших художественных критиков. С 1928 года преподавал в МГУ (с 1930 года — профессор); в 1928—1932 годах являлся членом художественного объединения «Октябрь»; в 1930—1936 годах был членом-корреспондентом Коммунистической академии. Входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура», некоторое время возглавлял ВОПРА.

Публикации на русском языке 
 Искусство современной Европы. — , 1926.
 Литература и пролетариат на Западе. — , 1927.
 Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе. — , 1929.
 Очерки по теоретическому искусствознанию. — , 1930.
 Советское искусство за 15 лет: Материалы и документация. — —, 1933.
 Творческие вопросы советского искусства. ОГИЗ.ИЗОГИЗ, 1933.
 А. Дейнека. — , 1959.
 Архитектура Чехословакии. Исторический очерк. — , 1959.
 История эстетических учений. — , 1962.
 Проблемы художественной культуры XX века. — , 1969.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Аронов В. Исследователь материальной культуры. // «Декоративное искусство СССР», 1972, № 9.
 Комаров А. Легенды и факты. // «Творчество», 1973, № 9.

Ссылки 
 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 

Эстетики
Теоретики русского авангарда
Искусствоведы СССР
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ